Повзнер:
 Повзнер, Александр Львович (род. 1976) — российский художник и скульптор.
 Повзнер, Лев Александрович (род. 1939) — советский и российский художник и поэт.